En toponymie, on distingue :

 l'hydronyme Lez, apparenté au basque leize « torrent », qui produit des toponymes en Lez mais aussi de multiples variantes telles que le Léès ou Lées, le Léez, la Leza, la Lèze, le Lis ou Lys, le Lis, la Lizonne ou Nizonne, le Néez de Saint-Créac, le Neez de Gan, la Neste

 et le terme lez qu'on retrouve également dans des toponymes comme Bougy-lez-Neuville : il s'agit d'une variante de lès (qui signifie « près de »).

Communes 

 Lez, ancienne commune française de Haute-Garonne, aujourd'hui intégrée à Saint-Béat-Lez,
 Lez, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Taussac,
 Lez, village du Kosovo situé dans la municipalité de Prizren, district de Prizren.

Cours d'eau 

 le Lez, fleuve côtier dans l'Hérault.
 le Lez, affluent du Salat (Pyrénées).
 le Lez, affluent du Rhône dans la Drôme puis le Vaucluse.

Autres 
 lez : lezguien (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues.
 LEZ : Low Emission Zone, soit en français zone à faibles émissions, une norme de qualité de l'air.
 lès.

Voir aussi 
 Lez Bomb, film américain de Jenna Laurenzo, sorti en 2018.
 The Big Lez Show, web-série australienne de Jarrad Wright, commencée en 2016.
 Lez-Fontaine : commune française, située dans le département du Nord.
 Castelnau-le-Lez, Montferrier-sur-Lez et Prades-le-Lez : communes de l'Hérault situées sur le parcours du fleuve Lez.
 
 L'Èze : affluent de la Durance dans le Vaucluse puis les Bouches-du-Rhône.
 L'Aïse ou Hyse : affluent de l'Ariège.

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme